Asterias fernandezianus är en sjöstjärneart som först beskrevs av Philippi (MS, och fick sitt nu gällande namn av in Quijada 1911. Asterias fernandezianus ingår i släktet Asterias och familjen trollsjöstjärnor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Trollsjöstjärnor
fernandezianus